Бузульник Пржевальского () — многолетнее травянистое растение рода Бузульник семейства Астровые, или Сложноцветные.

Вид назван в честь русского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского.

Китайское название: 掌叶橐吾 (zhang ye tuo wu).

Распространение 
Китай (Хэнань, Цзянсу, Внутренняя Монголия, Нинся, Цинхай, Шэньси, Шаньси, Сычуань).

Встречается на высотах 1100—3700 метров над уровнем моря.

Культивируется в Европе и США.

Описание 
Высота куста до 150 см.

Листья изящные, сильно разрезанные, остропальчатые. Черешки красно-коричневые.

Цветки мелкие, жёлтые, собраны в колосовидные, узкие соцветия до 50—70 см длиной, верхушки которых слегка обвисают.

Применение 
В Китае Бузульник Пржевальского известен как лекарственное растение. Корни содержат 13 соединений, некоторые из которых обладают антибактериальной активностью.

В культуре 
Используется в декоративном цветоводстве. Теневыносливое и влаголюбивое растение. Подкормки настоем коровьего навоза (1:10) с мая по июнь (3—4 литра на взрослое растение).

Цветение начинается с конца июня и продолжается в течение 30 дней. По времени цветения это один из ранних бузульников.

Размножение семенами и делением куста. В условиях средней полосы России зимостоек без укрытия.

В посадках хорошо сочетается с сине-голубыми дельфиниумами, зацветающими чуть раньше, и фиолетово-синими аконитами.

Сорта 
 'Dragonss Breath'. Высота растений 30—45 см, ширина 45—60 см. Отличается строением листа, доли более узкие и изящные, чем у видовых растений.

Примечания

Ссылки 
 Бузульник на сайте Энциклопедия декоративных садовых растений

Крестовниковые
Лекарственные растения
Флора Центральной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей
Таксоны, названные в честь Николая Пржевальского